

Ґлувчин — село в гміні Добжинь-над-Віслою Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґлувчин — село в гміні Моґельниця Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґлувчин — село в гміні Мала Весь Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґлувчин — село в гміні Щитники Каліського повіту Великопольського воєводства